Ма́нала (, также Туо́нела ) — загробный мир в финно-угорской мифологии.

Манала расположена под землёй на окраине мира в Похьёле и от земли живых её отделяет одноимённая река, которая одновременно именуется чёрной (musta) и святой (pyhän). Также Калевала описывает Маналу как остров. Поток реки составляют копья и мечи, протекает в глубоком ущелье. Через реку переброшен мост. На другом берегу реки умерших встречает страж с тремя псами.

Согласно эстонским песням, в Манале находятся корни мирового древа.

Погружение в воды реки ведёт к неминуемой гибели.

В реке погиб герой карело-финского эпоса Калевала Лемминкяйнен, отправившись по заданию старухи Лоухи охотиться на волшебного лебедя.

Герой карело-финских рун Вяйнемёйнен отправился к хозяевам Туонелы (бог Туони, богини Туонетар и Вамматар) за инструментом для изготовления лодки и саней.

Примечания

Литература 
 

Карело-финский фольклор
Загробные миры
Карело-финская мифология